Wapen van Andel (Nederland)
Wapen van Andel (Côtes-d'Armor)